Lundy steht für:

 Lundy, eine Insel im Vereinigten Königreich
 (100604) Lundy, ein Asteroid
 Papageitaucher (färöische Bezeichnung)

Lundy ist der Familienname folgender Personen:

 Brigette Lundy-Paine (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Carmen Lundy (* 1954), US-amerikanische Jazzsängerin und Schauspielerin
 Curtis Lundy (* 1956), US-amerikanischer Jazzbassist
 Emmett Lundy (1864–1953), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Gary Lundy (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Jessica Lundy (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Lamar Lundy (1935–2007), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Yvette Lundy (1916–2019), französische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus

Lundy bezeichnet folgende Orte:
 Lundy (Florida), Vereinigte Staaten
 Lundy (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Lundy (Nova Scotia), Kanada